La Drôme Classic 2017 var den 4. udgave af cykelløbet La Drôme Classic. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 26. februar 2017. Det blev vundet af belgiske Sébastien Delfosse fra .

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

2017
UCI Europe Tour 2017